Le mot « nostalgia » signifie nostalgie en anglais. Il peut désigner :
 Nostalgia, une chaîne de télévision russe ;
 Nostalgia, une chanson de Nanase Aikawa sortie en 1998 ;
 Nostalgia, un jeu vidéo sorti en 2008 ;
 Nostalgia, un album d'Annie Lennox sorti en 2014 ;
 Nostalgia, un film de Mark Pellington sorti en 2018 ;
 Nostalgia, un film italien de Mario Martone, sorti en 2022.

Homonymie de titre